Le château de Maumusson est situé sur la commune de Maumusson-Laguian, dans le Gers.

Description 
Du château il ne reste qu'une tour fortifiée du XIII, transformée en pavillon de chasse, et restauré au . L'inventaire national réalisé durant la révolution l'indique comme "ancienne tour".

La partie droite du château est plus récente, elle date probablement du XVII siècle. L'aile gauche fut édifiée en 1840. La façade ouest est unifiée à cette époque.

Le château dispose d'un puits très ancien à l'ouest du bâtiment. Une fontaine est visible derrière l'aile droite.

Les bâtiments ont été entièrement restaurés par les nouveaux propriétaires.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Extrait de l'ouvrage de André Dartigues et Stéphane Granier

Liens externes 

Château dans le Gers